«Дон Сезар де Базан» () — итальянский историко-приключенческий фильм-драма 1942 года с Джино Черви, Аннелизой Улиг и Паоло Стоппой в главных ролях. Фильм был полнометражным режиссёрским дебютом Риккардо Фреди, ставшим впоследствии одним из самых успешных режиссёров итальянского коммерческого кинематографа. Премьера фильма состоялась 4 октября 1942 в Италии. Спустя 20 лет, в 1962 году режиссёр снял ремейк «Семь шпаг мстителя».

Сюжет 
Сюжет ленты основан на одноименной пьесе Филиппа Дюмонуара и Адольфа д’Эннери. Действие происходит в XVII веке во время Сегадорского восстания в Каталонии. Благородный Дон Сезар де Базан сражается на стороне повстанцев за свободу и независимость региона Испании.

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы Италии 1942 года
Фильмы-драмы Италии
Исторические фильмы Италии
Приключенческие фильмы Италии
Фильмы на итальянском языке
Чёрно-белые фильмы Италии
Фильмы Риккардо Фреда
Экранизации пьес
Фильмы об Испании
Дебютные фильмы кинорежиссёров